Hammond kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul C. Hammond
 Peter M. Hammond

Robotskapade auktorsförkortningar